Ишимбаева — фамилия, женская форма фамилии Ишимбаев. Известные носители:

 Ишимбаева, Лидия Сергеевна (1924—1998) — телевизионный режиссёр.
 Ишимбаева, Марина Рауфовна (род. 1951) — телевизионный режиссёр.

 Ишимбаев, Ринат Сахиуллович (род. 1976) — советский и российский шашист.